Ханде Ерчел (тур. Hande Erçel; 24 листопада 1993, Бандирма, Туреччина) — турецька акторка.
 Ерчел (місто), нині Дегірмансай — місто в провінції Мерсін, Туреччина.